Vasa (schip, 1628), in 1628 gezonken Zweeds oorlogsschip
Vasamuseum, een Zweeds museum dat draait rond het schip
Vaasa (Zweeds: Vasa), een gemeente en stad in Finland
Wasa, een merk knäckebröd, in 1960 in Nederland door Verkade geïntroduceerd.
Wasa (poolstation)

Zie ook
Huis Wasa, een Europees vorstengeslacht